Алексей Степанович Баранников (род. 1933) — советский и российский агроном, председатель колхоза «Новая семья» Новосибирской области (1968—1992). Депутат Верховного Совета СССР (1974—1979).

Биография 
Родился в 1933 году. Русский. Образование высшее — заочно окончил Омский сельскохозяйственный институт. Член КПСС с 1961 года.

Трудовую деятельность начал в 1949 году рабочим хлебоприёмного пункта. В 1952—1954 годах служил в Советской Армии. После демобилизации работал в районной заготовительной конторе, затем был инструктором райкома ВЛКСМ. С 1956 года — агроном, затем главный агроном колхоза, управляющий отделением совхоза. На посту главного агронома вступил в конфликт с райкомом КПСС, отказавшись сеять кукурузу в холодную землю, за что получил выговор с занесением в учётную карточку. Впоследствии выговор был снят после того, как на следующий год его колхоз получил лучший урожай кукурузы.

С 1968 по 1992 годы был председателем колхоза «Новая семья» Карасукского района Новосибирской области. Внёс большой вклад в развитие Карасукского района - лично (как депутат и член обкома КПСС) и в качестве председателя колхоза. По его инициативе в районе был построен целый ряд важных объектов, таких как мост через реку Курья, кирпичный завод средняя школа в селе Чёрная Курья и ряд других, а также построено 185 домов в Чёрной Курье (жилой фонд села обновлён на 90 процентов).

В 1992 году оставил пост председателя и стал фермером-единоличником. Занимался фермерством до 2008 года, после чего ушёл на заслуженный отдых. По состоянию на 2013 год проживал в Карасукском районе.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979) от Купинского избирательного округа № 242 Новосибирской области, член Комиссии по строительству и промышленности строительных материалов Совета Союза. Неоднократно избирался депутатом Новосибирского областного совета, Карасукского районного совета и сельских советов, был членом Новосибирского обкома КПСС.

Награды 
 Орден Ленина
 медали СССР
 Отличник народного просвещения РСФСР
 Победитель социалистического соревнования

Семья 
Отец, Степан Баранников, происходил из простой крестьянской семьи, образования не получил. В первые годы советской власти был председателем коммуны в Баганском районе. Участвовал в Великой Отечественной войне, погиб в 1943 году под Сталинградом.

Супруга — Анна Викторовна Баранникова (род. 1935), учительница.

В семье Алексея Баранникова четверо детей (трое сыновей и дочь):
 Сергей Баранников — старший сын. Директор ЗАО «Агрофирма Рождественская» Карасукского района, депутат Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ.
 Внук Алексей — главный агроном ЗАО «Агрофирма Рождественская»
 Внук Александр — агроном
 Внучка Виктория — по состоянию на 2013 год была студенткой
 Вячеслав Баранников — агроном, одно время работал фермером вместе с отцом
 Алексей Баранников — агроном.

Примечания

Источники 
 , с. 53.
 И школу колхозом построили. Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области
 «Мой сын — в деревне. А твой?». Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области

Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Члены Комиссии по строительству и промышленности строительных материалов Совета Союза
Члены Новосибирского обкома КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Председатели колхозов
Выпускники ОмГАУ
Депутаты Новосибирского областного совета
Депутаты районных советов РСФСР
Депутаты сельских советов СССР